Коамитла има више значења:

 Коамитла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коамитла (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику